Кратер Кимура () — крупный ударный кратер в южном полушарии обратной стороны Луны. Название присвоено в честь японского астронома Хисаси Кимура (1870—1943) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1970 г.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера Кимура являются кратер Пристли на западе; кратер Кассегрен на севере-северо-востоке; кратер Планк на востоке; кратер Фехнер на востоке-юго-востоке и кратер Ван Вейк на юге. На востоке от кратера Кимура располагается долина Планка. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 27,4 км, глубина 2 км.

Кратер Кимура имеет полигональную форму и практически не подвергся разрушению. Вал с острой четко очерченной кромкой, внутренний склон гладкий, со следами хаотического обрушения. Высота вала над окружающей местностью около 890 м, объем кратера составляет приблизительно 520 км3.  Дно чаши пересеченное, в северо-востока на юго-запад чашу пересекает небольшой изогнутый хребет.

Сателлитные кратеры 
Отсутствуют.

См.также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
Introducing Kimura. 
 
Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982. 

Кратеры Луны